Margareta Eriksdotter Vasa – nobildonna svedese, sorella del re Gustavo I di Svezia
 Marta Eriksdotter di Danimarca –  principessa danese, regina consorte di Svezia
 Valborg Eriksdotter – amante di Magnus Vasa
 Virginia Eriksdotter – nobile svedese